Florentius ist der Name folgender Personen:

in der Antike:
 Florentius (Märtyrer) (3. Jahrhundert), Märtyrer und Patron der Stadt Bonn
 Florentius (Statthalter Ägyptens), Statthalter von Ägypten um 330
 Florentius von Trier († um 309), Bischof von Trier
 Florentius (magister officiorum), „Aufseher der Ämter“ unter Constantius II.
 Florentius (Konsul 361), Prätorianerpräfekt von Illyrien und Konsul unter Constantius II.
 Florentius (Prätorianerpräfekt), Prätorianerpräfekt von Gallien 367
 Florentius (Statthalter Syriens), Statthalter von Syrien 392/393
 Florentius (Heiliger) (485)
 Florentius von Saumur († 5. Jahrhundert) (BBKL)
 Florentius von Genf (um 480–513), Bischof von Genf 
 Florentius (Konsul 515), Konsul im Jahr 515

im Mittelalter:
 Florentius von Straßburg († um 624), Heiliger und Bischof von Straßburg
 Florentius von Worcester (vor 1100–1118), englischer Benediktinermönch und Chronist
 Florentius von der Lippe († 1211), Priester und Abt des Klosters Marienfeld
 Florentius von Holland (Florence of Holland; † 1210), Kanzler von Schottland
 Florentius von Orange, Bischof von Orange, Heiliger
 Florentius von Carracedo (12. Jahrhundert), Abt
 Florentius Radewijns (um 1350–1400), holländischer Kirchenreformer

in der Frühen Neuzeit:
 Paul Florentius (1550–1615), böhmischer Jesuit, siehe Paul Floren
 Florentius Dyck (um 1575–um 1651), niederländischer Maler, siehe Floris van Dyck
 Florentius Schoonhovius (1594–1648), niederländischer Jurist und Dichter, siehe Florens Schoonhoven
 Florentius Schuyl  (1619–1669), niederländischer Mediziner und Botaniker
 Florentius Jacobus Voltelen (1753–1795), niederländischer Mediziner und Chemiker

 Florentius von dem Felde (1643–1714), deutscher Benediktiner, Fürstabt von Corvey, siehe Florenz von dem Velde

Siehe auch:
 Florent
 Florentia
 Florentinus